Withee bezeichnet:

 Withee (Wisconsin), eine Ortschaft im Clark County, Wisconsin, USA
 Withee (Town), Town(ship) im Clark County, Wisconsin, USA